Rolandino da Padova – giurista e letterato italiano
Rolandino de' Passaggeri – giurista italiano, glossatore bolognese
Rolandino de' Romanzi – glossatore di cui si conserva la tomba 
Rolandino Roncaglia, nota a Venezia col nome di Rolandina da Roncaglia – transessuale italiana processata e condannata a morte per sodomia
Rolandino di Torrismondo – opera lirica con musica di Giovanni Pacini